Алоза, або пузанок (Alosa) — в біології: рід оселедців (Clupeidae).
 Алоза — в хімії: моносахарид класу альдогексоз.